AZP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Città  del Messico (Messico)